Kaukab – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek
 Kaukab – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama